Die Liste der Bodendenkmale in Wandlitz enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Wandlitz und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2017.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Wandlitz aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Wandlitz
Wandlitz